Дуо Норман () — ежегодная шоссейная велогонка  однодневная велогонка, проходящая в сентябре во французской департаменте Манш.

История 
Гонка была впервые проведена в 1982 году и в ней участвовали только любители, с 1987 года начали допускаются и профессионалы. В 2005 году вошла в календарь UCI Europe Tour пол категорией 1.2, с 2012 года — 1.1. 

В отличие от остальных профессиональных однодневок она не столь длинная, всего 54,3 километра (до 2006 — 53 км), но парная: гонщики едут командным дуэтом как в командной гонке. Дистанция располагется в окрестностях в городе Мариньи (департамент Манш). Проводится в сентябре.

С момента исчезновения в 2007 году Luk Challenge является единственной профессиональной гонкой подобного парного формата.

Рекордсменом по числу совместных побед является пара австралийца Люка Дарбриджа и канадца Свейна Тафта. По числу побед не зависимо от партнёра по мимо них трижды выигрывали француз Тьерри Мари и британец Крис Бордман (оба каждый раз с разными партнёрами).

В 2016 году соревнование было омрачено трагическим инцидентом: британский велогонщик Иан Башфорд погиб после столкновения с техничкой за 200 м до финиша.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дуо Норман на CQ ranking
 Дуо Норман на Cycling Archives
 Дуо Норман на Memoireducyclisme
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Нормандия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1982 года